Сядотаяха — топоним (тип: потамоним) в России ненецкого происхождения.

В ненецком языке «сядо-та» причастие от глагола обладания «сядоць» — иметь возвышенности, («ся» -горный кряж, высокий берег). Река с высокими кряжистыми берегами.

 Сядотаяха — река, Ямало-Ненецкий АО, координаты 67°25' с. ш. 66°24' в. д..
 Сядотаяха — река, Ямало-Ненецкий АО, координаты 71°43' с. ш. 68°51' в. д..
 Сядотаяха — река, Ямало-Ненецкий АО, координаты 68°18' с. ш. 81°17' в. д..
 Сядотаяха — река, Ямало-Ненецкий АО, координаты 70°12' с. ш. 69°32' в. д..

См. также 
 Сякотаяха

Примечания